Mediastínum je v anatomiji lahko:
 vezivo v sredini organa; 
 prostor med levim in desnim krilom pljuč – glej medpljučje.

Sklici